Bueu kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bueu (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Bueu (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Spanienförgreningar